Plan de vuelo puede referirse a:

 Plan de vuelo, informe donde se indican todos los datos referentes a un vuelo.
 Plan de vuelo (Flightplan), largometraje de 2005 dirigido por Robert Schwentke y protagonizado por Jodie Foster.